Trokut, geometrijski lik
 Trokut, glazbalo iz porodice udaraljki, triangl
 Trokut, zagrebački kvart omeđen trima željezničkim prugama
 Trokut, zviježđe sjeverne polutke
Trokut, galaktika u istoimenom zviježđu

Slični pojmovi:
 Afarski trokut, geološka depresija na Rogu Afrike
 Bajski trokut, područje u Mađarskoj s nekadanjom brojnom hrvatskom manjinom (oko 50.000 1920.g.)
 Bedreni trokut, anatomska regija na natkoljenici
 Bermudski trokut, područje kod Bermuda, trokut smrti
 Hepatobilijarni trokut, anatomski prostor u trbušnoj šupljini
 Južni trokut, zviježđe južne polutke
Ljetni trokut, asterizam
 Paški trokut, megalitski otisak na Pagu
 Penroseov trokut, grafički paradoks
Proljetni trokut, asterizam
 Reuleauxov trokut, krivulja s konstantnom širinom
 Triangulacija, određivanje položaja glavnih točaka pri geodetskoj izmjeri
 Trokut Sierpińskog, fraktal Sierpińskog
 Zlatni trokut, područje opijuma na tromeđi Laosa, Mjanmara i Tajlanda